Зал почёта — название нескольких залов:
  в  (Парламентский холм, Оттава, Канада)
 , Оуэнсборо, Кентукки (до 2006 был известен как Международных зал почёта блюграсс International Bluegrass Music Hall of Honor)
 , Виндзор, Нью-Йорк
 , Пенсакола, Флорида
 Зал почёта АНБ, Форт-Мид, Мэриленд

В университетском баскетболе

См. также 
 Зал славы